

22 najwyższych budynków

41 budynków w budowie   

Architektura Meksyku
Meksyk
Meksyk